Константин Харин:
 Харин, Константин Александрович (род. 1969) — украинский футболист.
 Харин, Константин Николаевич (1897—1977) — советский военачальник, специалист в области военной топографии, генерал-майор технических войск.